Karna kan syfta på:

 Karna – ett kvinonamn samt personer med namnet
 Karna (djur) – ett insektssläkte
 Linfärjan Karna – en färja
 Qaanaaq  – en ort i Grönland
 Qārnā  – en ort i Iran